Orte:
 Ferran, französische Gemeinde im Département Aude
 Sant Ferran de ses Roques, spanischer Ort auf der Insel Formentera

Ferran steht für:
 Ferran (Name), katalanischer männlicher Vor- und Familienname, siehe dort auch Namensträger